steht für:
 Felsenburg Jestřebí, Ruine einer Felsenburg in  im  im , Tschechien
 Jestřebí (Bergrücken) (deutsch Geiersberg), Bergrücken und dessen mit  höchster Gipfel, der geographisch im  in den Westsudeten (tschechisch ) und politisch im Katastralgebiet  (deutsch Nieder Soor) in der Gemeinde  (deutsch Haindorf) im  im  in Tschechien liegt

Ansiedlungen und Gebietskörperschaften in Tschechien:
 , Gemeinde im , 
 , Gemeinde im , 
 , Gemeinde im , 
 , Ortsteil von  im , 
 , Ortsteil von  im , 
 , Stadt im , 

 ist enthalten in:
  (deutsch Habichtsgebirge), ein bis zu  hoher Gebirgszug, der geographisch im Schatzlarer Bergland (tschechisch ) im Braunauer Bergland (tschechisch ) in den Mittelsudeten (tschechisch ) und politisch im  in Tschechien liegt, teilweise zudem im  (Landschaftsschutzgebiet) , sein höchster Berg ist der  (deutsch Hexenstein) im  (deutsch Hexensteingebirge)
 , eine Berghütte in der Ansiedlungen  (deutsch Brenden) im Gebiet des Gemeindeteils  (deutsch Radowenz) der Gemeinde  im  im  in Tschechien, im  (deutsch Habichtsgebirge), außerhalb des  (Landschaftsschutzgebiet)  an dessen Ostrand

Siehe auch:
 Jestřabí (Begriffsklärung)